El nombre de Alfonso Fraile puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Alfonso Fraile (1930-1988). Pintor español.
 Alfonso Fraile Sánchez (nacido en 1960). Exfutbolista español que jugó en varios equipos como defensa.